Tanimaiaki Village kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Tanimaiaki Village (ort i Butaritari), Gilbertöarna, 
 Tanimaiaki Village (ort i Abaiang), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar